Split steht für:

 Split, Stadt in Kroatien
 (12512) Split, Hauptgürtelasteroid
 Split (Band), deutsche Band
 Split (Unix), Befehl zur Aufteilung einer Datei unter Unix-Derivaten
 Split (Veröffentlichung), Musikveröffentlichung mehrerer Künstler
 Split (Fernsehserie), israelische Fernsehserie (2009)
 Split (Film), US-amerikanischer Film von M. Night Shyamalan (2016)
 Split 1700 (Schiff)
 Aktiensplit, Wertänderung bei Aktien
 Bananensplit, Eisbecher
 Cuja Mara Split, Speiseeis am Stiel
 Modal Split, Anteile von Verkehrsmittel am Gesamtverkehr
 Split/Splitless-Injektor, Injektionsmethode in der Chromatographie
 Split, Formation der Kegel beim Bowling, siehe Bowling #Glossar
 Split/Second, Computerspiel

Personen:

 Split (Schriftsteller) (eigentlich Peter Ruppel; * 1959), deutscher Schriftsteller und Künstler 

Siehe auch:
 The Split
 Split Rock, Klippenfelsen im Palmer-Archipel, Antarktis
 Split-Training, Trainingsform im Kraftsport
 Splitt